Naselja u Hrvatskoj
 Hrastje, naselje u sastavu grada Sveti Ivan Zelina
 Hrastje Plešivičko, naselje u sastavu grada Jastrebarsko

Naselja u Sloveniji
 Hrastje (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor
 Hrastje (Kranj, Slovenija), naselje u općini Kranj
 Hrastje (Šentjernej, Slovenija), naselje u općini Šentjernej
 Hrastje (Šentjur pri Celju, Slovenija), naselje u općini Šentjur pri Celju
 Hrastje-Mota, naselje u općini Radenci
 Hrastje pri Mirni Peči, naselje u općini Mirna Peč
 Hrastje pri Grosupljem, naselje u općini Grosuplje
 Hrastje pri Cerkljah, naselje u općini Brežice
 Hrastje ob Bistrici, naselje u općini Bistrica ob Sotli